Суперлига Србије у сезони 2018/2019. је тринаесто такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Клубови у сезони 2018/19.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Мини лига — Прва група

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу

Полуфинале

Финале

Мини лига — Друга група

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда:

Бараж за опстанак

Српски клубови у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2018.
Одбојка у 2019.